John Flamsteed – astronomo britannico
Flamsteed – cratere lunare
4987 Flamsteed – asteroide della fascia principale
Nomenclatura di Flamsteed – nomenclatura stellare